PID steht für:

 Pražská integrovaná doprava, der Verkehrsverbund in Prag und Umgebung
 Psychotherapie im Dialog, Fachzeitschrift

Medizin:
 Pelvic Inflammatory Disease, siehe Unterleibsentzündung
 Präimplantationsdiagnostik
 Primary Immune Deficiency, angeborene Immunschwäche, siehe Immundefekt

Politik:
 Politisch-ideologische Diversion, nachrichtendienstlicher Begriff, besonders in der DDR
 Political Intelligence Department, britische Propagandaeinrichtung im Zweiten Weltkrieg, siehe Political Warfare Executive
 Partei für Integrale Demokratie, politische Partei in Luxemburg

Wissenschaft:
 Packet Identifier, siehe MPEG-Transportstrom #Packet Identifier (PID)
 Persistent Identifier, ein dauerhafter Code für die Langzeitarchivierung von Daten
 Photoionisationsdetektor, ein Gerät zum Nachweis chemischer Substanzen in der Umgebungsluft
 Physical Interface Device, eine USB-Geräteklasse, siehe Universal Serial Bus #Geräteklassen
 Piping and Instrumentation Diagram (P&ID), siehe R&I-Fließschema
 Potential Induced Degradation, siehe Spannungsinduzierte Degradation in der Photovoltaik 
 Principal Ideal Domain, siehe Hauptidealring
 Process identifier (Process ID, PID), eine Nummer, die einen auf einem Rechner laufenden Prozess identifiziert
 Proportional-Integral-Differential in der Mess- und Regelungstechnik, siehe Regler #PID-Regler

Abkürzung